

Система 
Гръцка суперлига: Последните три клуба изпадат в Бета Етники 

Бета Етники: Първите три отбора печелят промоция за Суперлигата, а последните три изпадат в Северна/Южна група на Гама Етники, това зависи от мястото, затова може броят в двете групи да е не равен.

Гама Етники: шампионите на двете групи и победителят от плей-оф-а, който се играе от отборите завършили втори, печелят промоция в Бета Етники. Последните пет клуба изпадат в Полу-професионалната Делта Етники.

Делта Етники'': Победителите от всяка група печелят промоция в Гама Етники – от Група 1-5 в Северната, а от 6-10 в Южната. Петте/Шестте отбора, които са последни във всяка група изпадат в Регионалните шампионати.Регионални шампионати: Отборите завършили първи играят плей-офи срещу отборите, който са от техния регион за промоция в Делта Етники.

 Купи 
Това показва кои купи за кои първенства се отнасят:

Купа на Гърция - Гръцка Суперлига, Бета Етники, Гама ЕтникиКупа на Гърция за Аматьори''' – Делта Етники, Регионални шампионати

Пирамида

Източници 

Футбол в Гърция